Aviso steht für:
 die Ankündigung einer Warenlieferung oder Zahlung, siehe Avis (Logistik)
 Aviso (Musik), die Auftaktbewegung eines Dirigenten
 Aviso (Schiffstyp), ein kleines, schnelles Kriegsschiff
 Aviso Relation oder Zeitung, eine der ersten deutschsprachigen Zeitungen
 Aviso (Zeitschrift), Magazin für Wissenschaft und Kunst in Bayern

Siehe auch:
 Avis